França:
 Saint-Marc-le-Blanc, municipi francès a la regió de Bretanya.
 Saint-Marc-sur-Couesnon, municipi francès a la regió de Bretanya.
 Saint-Marc-à-Frongier, municipi de França a la regió de Llemosí, departament de Cruesa.
 Saint-Marc-à-Loubaud, municipi francès del departament de la Cruesa a la regió del Llemosí.
 Cantó de Brest-Saint-Marc, divisió administrativa francesa al departament de Finisterre.
 Haití:
 Saint-Marc (Haití), municipi d'Haití.